Фили́пп Гоффе́н (; род. 1 апреля 1967, Льеж) — бельгийский государственный и политический деятель, член партии «Реформаторское движение». В прошлом — министр иностранных дел и обороны (в 2019—2020 гг.).

Биография 
Родился 1 апреля 1967 года, юрист, с 13 июня 2010 года является депутатом Палаты представителей, где возглавлял Юридическую комиссию.

С 2000 года является бургомистром города Крисне.

По итогам парламентских выборов в мае 2019 года переизбран в Палату представителей, заняв по списку Реформаторского движения третье место в многомандатном округе провинции Льеж с результатом 8,37 %.

12 ноября 2019 года получил в первом туре выборов нового лидера РД 11,22 % голосов, оставшись на четвёртом месте. Во втором туре поддержал кандидатуру победителя первого тура .

30 ноября 2019 года ввиду назначения Дидье Рейндерса в состав Европейской комиссии Гоффен получил портфели министра обороны и министра иностранных дел в  Софи Вильмес.

17 марта 2020 года при формировании  сохранил обе должности.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Льежского университета
Юристы Бельгии
Политики XXI века
Депутаты Палаты представителей Бельгии
Бургомистры городов Бельгии
Министры иностранных дел Бельгии
Министры обороны Бельгии